Federico III puede referirse a:
 Federico III de Lorena Superior (fallecido en 1033), duque de Lorena Superior;
 Federico III de Suabia (1122–1190);
 Federico III de Núremberg (1220-1297), burgrave de Núremberg;
 Federico III de  Lorena (1240-1302), duque de Lorena;
 Federico III de Aragón o Federico III de Trinacria, (1272-1337), también conocido como Federico II de Sicilia, rey de Sicilia desde 1355 hasta 1377;
 Federico de Habsburgo (1289-1330), el Hermoso, duque de Austria y Estiria desde 1308 como Federico I, así como Rey de Romanos de 1314 (hasta 1325) como Federico III ;
 Federico III de Baden-Baden (1327-1353), margrave de Baden-Baden;
 Federico III de Turingia (1332-1381), landgrave de Turingia;
 Federico III de Meissen (1332-1381), margrave de Meissen;
 Federico III de Sicilia, el Simple (1341-1377), rey de Sicilia;
 Federico III de Austria (1347-1362) duque de Austria;
 Federico III de Moers (1354-1417), conde de Moers;
 Federico III de Veldenz (died 1444), conde de Veldenz;
 Federico III de Habsburgo (1415-1493) , emperador del Sacro Imperio Romano Germánico desde 1440 a 1493; 
 Federico II de Brunswick-Luneburgo (1424-1495), duque de Brunswick-Lüneburg;
 Federico III de Sajonia (1463-1525), príncipe elector de Sajonia.(conocido como Federico el Sabio);  
 Federico III del Palatinado (1515-1576), el Piadoso, príncipe elector del Palatinado (1559-1576); 
 Federico III de Legnica (1520-1570), duque de Legnica;
 Federico III de Holstein-Gottorp (1597-1659), duque de Holstein-Gottorp;
 Federico III de Dinamarca (1609-1670), rey de Dinamarca y Noruega de 1648 a 1670; 
 Federico III de Brandeburgo-Ansbach (1616-1634), margrave de Brandenburg-Ansbach;
 Federico III de Brandeburgo (1657-1713), también Federico I de Prusia, Elector de Brandenburg;
 Federico III de Hesse-Homburg (1673-1746), landgrave de Hesse-Homburg;
 Federico III de Sajonia-Gotha-Altenburg (1699-1772), duque de Saxe-Gotha-Altenburg;
 Federico Philipse III (1720-1786);
 Federico III de Salm-Kyrburg (1744-1794);
 Federico III de Hesse-Cassel (1747-1837), landgrave de Hesse-Cassel;
 Federico III de Wurttemberg (1754-1816), duque y elector como Federico III de Wurtemberg, y después primer rey de Wurtemberg desde 1798 hasta su muerte como Federico I de Wurtemberg T;
 Federico Guillermo III de Prusia (1770-1840), rey de Prusia desde 1797 a 1840;
 Federico III de Alemania (1831-1888), emperador de Alemania y rey de Prusia en 1888;